

Geografia 
 Argentina
 Jacinto Aráuz – città nella provincia di La Pampa, dipartimento di Hucal

Persone 
 Andrés Arauz – politico ed economista ecuadoriano
 Hansell Arauz – calciatore costaricano, attaccante